Керол Вадне (,  25 вересня 1945, Монреаль —  31 серпня 2014, Лаваль) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1966 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Монреаль Канадієнс», «Окленд Сілс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Бостон Брюїнс», «Нью-Йорк Рейнджерс» та «Нью-Джерсі Девілс».

Виступав за збірну Канади, зокрема на Кубку Канади 1976 та чемпіонаті світу 1977.

Тренерська робота 
Тренерська робота обмежилась клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», де він два сезони був асистентом головного тренера.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Монреаль Канадієнс» — 1968.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1972.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1969, 1970, 1972, 1975, 1976, 1978.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»